Voor de wedstrijden Gymnastiek op de Europese Spelen 2015 zijn er de volgende kwalificaties gehouden.

Alle kwalificaties voor de evenementen worden met aparte wedstrijden gehouden.

Kwalificatie tijdlijn

Kwalificatie uitslag 

(Wordt nog aangevuld)

Sport op de Europese Spelen 2015